Yuki Abe (Ichikawa, 6 de Setembro de 1981) é um futebolista profissional japonês, atua como defensor, milita no Urawa Red Diamonds.

Carreira 
Ele participou com a Seleção Japonesa de Futebol na Copa do Mundo de 2010 e nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004..

Urawa Red Diamonds 
No jogo contra a Chapecoense pela Copa Suruga 2017, marcou o único gol da vitória do Red, em uma cobrança de penalidade máxima no tempo normal.

Títulos 
JEF United Chiba
 Copa da Liga Japonesa: 2005, 2006

Urawa Red Diamonds
Liga dos Campeões da AFC: 2007
 Copa da Liga Japonesa: 2016
 Copa Suruga Bank: 2017

Individual
J. League Best Eleven: 2005, 2006, 2007
J. League Cup Prêmio Novo Herói: 2005

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do JEF United Ichihara Chiba
Futebolistas do Leicester City F.C.
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Naturais de Ichikawa
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei
Futebolistas olímpicos do Japão
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007